USS Trippe (1812)
USS Trippe (DD-33)
USS Trippe (DD-403)
USS Trippe (DE-1075/FF-1075)